Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 37-es, továbbá 37A, 37E, 37G, 37J, 37M, 37R, 37T, 37Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 37-es busz (Budapest)megszűnt
 37E busz (Budapest)megszűnt
 37J busz (Budapest)megszűnt
 37M busz (Budapest)megszűnt

 37-es busz (Debrecen)

 37-es busz (Eger)megszűnt
 37A busz (Eger)megszűnt

 37-es busz (Győr)
 37T busz (Győr)időszakos
 37R busz (Győr)megszűnt
 37Y busz (Győr)megszűnt

 37-es busz (Miskolc)megszűnt

 37-es busz (Pécs)

 37-es busz (Salgótarján)megszűnt

 37-es busz (Székesfehérvár)
 37G busz (Székesfehérvár)megszűnt

 37-es busz (Szolnok)
 37A busz (Szolnok)megszűnt